

Parcs d'attractions 
Ces différentes listes sont non exhaustives.

Ouverture 

 Legoland Discovery Centre Dallas () ouvert au public le 
 Ty' Bamboo () ouvert au public le 
 World Joyland () ouvert au public le  mai
 Le Manoir de Paris () ouvert au public le 
 Rainbow Magicland () ouvert au public le 
 Trans Studio Bandung () ouvert au public le 
 Fantawild Adventure Zhuzhou () ouvert au public le 
 Fantawild Adventure Shenyang () ouvert au public le 
 Fantawild Dream Kingdom () ouvert au public le 
 Legoland Florida () ouvert au public le 
 Terra Park () ouvert au public le 
 Gulli Parc () ouvert au public le

Changement de nom 
 Walibi Aquitaine devient Walibi Sud-Ouest ()
 Walibi World devient Walibi Holland ()

Anniversaire 

 Bioscope () 5 ans
 Chimelong Paradise () 5 ans
 Happy Valley (Pékin) () 5 ans
 China Dinosaurs Park () 10 ans
 Universal Studios Japan () 10 ans
 Etnaland () 10 ans
 Toverland () 10 ans
 Tokyo DisneySea () 10 ans
 Disney California Adventure () 10 ans
 Gilroy Gardens () 10 ans
 Wild Adventures () 15 ans
 Movie Park Germany () 15 ans
 Fami P.A.R.C () 15 ans
 Warner Bros. Movie World Australia () 20 ans
 Deltapark Neeltje Jans () 25 ans
 Six Flags Discovery Kingdom () 25 ans
 Les Poussins, Parc de la Citadelle () 25 ans
 Djurs Sommerland () 30 ans
 Canada's Wonderland () 30 ans
 Darien Lake () 30 ans
 California's Great America () 35 ans
 Six Flags Great America () 35 ans
 Valleyfair () 35 ans
 Plopsa Coo () 35 ans
 Six Flags Magic Mountain () 40 ans
 Six Flags St. Louis () 40 ans
 Magic Kingdom () 40 ans
 Papéa Parc () 40 ans
 Fraispertuis-City () 45 ans
 OK Corral () 45 ans
 Bobbejaanland () 50 ans
 Dollywood () 50 ans
 Fuji-Q Highland () 50 ans
 Six Flags Over Texas () 50 ans
 Michigan's Adventure () 55 ans
 Holiday World () 65 ans
 Avonturenpark Hellendoorn () 75 ans
 Knoebels () 85 ans
 Indiana Beach () 85 ans
 Tibidabo () 110 ans

Événements 
 Janvier
  -  - Annonce d'une nouvelle implantation Center Parcs au Royaume-Uni pour un investissement de  de livres sterling sur .
  -  - Vente de Ferrari World Abu Dhabi deux mois après son ouverture. Le gouvernement l'achète à Aldar Properties.
  -  - CNL Lifestyle Properties annonce le changement de gestion de huit de ses parcs d'attractions aux États-Unis.
  -  - La Compagnie des Alpes finalise la cession de 7 parcs du groupe (le parc Bagatelle, le grand aquarium de Saint-Malo, le parc Mini-Châteaux, le grand aquarium de Touraine, Aquaparc, Avonturenpark Hellendoorn, Pleasurewood Hills) à un consortium formé par le fonds d'investissement H.I.G. France associé à Laurent Bruloy, ancien dirigeant d'Aqualud. La CDA garde une participation minoritaire de 30 % dans le consortium créé pour l'occasion.
 Février
  -  - Premursa et Santa Mónica Financial Services ont signé l'acquisition de 171,6 hectares dans la localité de Alhama de Murcia pour construire le futur parc à thème Paramount.
  -  - Le directeur et propriétaire d'Etnaland, Francesco Russello, annonce le projet d'un parc d'attractions à côté du parc aquatique, dans lequel sont prévues 26 attractions pour 2013.
  -  - Ouverture du salon Eurasian Amusement Parks and Attractions (EAAPA) à Moscou, en Russie, pour une durée de 3 jours.
  -  - Ocean Park Hong Kong accueille son 100 millionième visiteur.
 Mars
  -  - Walt Disney Pictures annonce le tournage du film dérivé de Jungle Cruise avec Tom Hanks et Tim Allen à l'affiche.
  -  - La CDA annonce la signature pour la diffusion audiovisuelle des nouveaux personnages de Walibi sur Club RTL en Belgique francophone, Gulli en France et Nickelodeon aux Pays-Bas et en Belgique néerlandophone.
  -  - Le centre de divertissement familial couvert Trampoline Heilbronn est totalement ravagé par un incendie.
  -  - Le rapport d'enquête de l'accident mortel du  sur le Pèndol de Tibidabo est rendu public. Il en résulte qu'il est la conséquence de plusieurs défauts et erreurs, plusieurs inculpations sont prévues par le procureur.
 Avril
  -  - Lancement de la construction du parc Disneyland de Shanghai lors d'une cérémonie officielle. L'ouverture est prévue en 2015.
  -  - Le projet Villages Nature d'Euro Disney SCA et Pierre & Vacances, situé à proximité de Marne-la-Vallée, est soumis au débat public.
  -  - Réouverture de Tokyo Disneyland après les catastrophes ayant touché le Japon le .
  -  - Réouverture de CentrO.Park sous le giron du groupe Merlin Entertainments qui reprend la gestion du parc.
 Août
  -  - Lors de l'annonce du plan d'austérité, le gouvernement français dévoile le projet de porter le taux de TVA de 5,5 % à 19,6 % sur le droit d'entrée dans les parcs à thème. Cette mesure sera finalement abandonnée par l'Assemblée nationale le .
 Septembre
  -  - JMA Ventures rachète pour 70 millions de dollars américains le parc California's Great America au groupe Cedar Fair.
  -  - Disney, James Cameron et la Fox signent un accord pour la création de zones thématiques sur le film Avatar dans les parcs Disney.
  -  - Ouverture de la dixième édition du salon Euro Attractions Show (EAS) à Londres pour une durée de 3 jours.
 Octobre
  -  - Annonce officielle de la création d'un parc à thèmes Paramount à Alhama de Murcia dans la région de Murcie d'ici 2015.
  -  - Robert Iger annonce qu'il quittera son poste de CEO de la Walt Disney Company en 2015, et devrait assumer la présidence du conseil d'administration de mars 2012 à .
 Novembre
  -  - Ouverture du salon IAAPA Attractions Expo à Orlando, en Floride pour une durée de 5 jours.
  -  - Disneyland Paris reçoit son 250 millionième visiteur.
  -  - Inauguration de la zone Toy Story Land à Hong Kong Disneyland.
 Décembre
  -  - La Compagnie des Alpes se sépare de Fort Fun Abenteuerland qui est revendu à One World Holding, société contrôlée par la famille Ziegler. Le même mois, le groupe français annonce avoir envoyé à One World Holding une notification de révocation du transfert de titres. Le parc rejoint donc la Compagnie des Alpes. L’acquéreur est soupçonné d’avoir fourni un faux document concernant la garantie bancaire.

Analyse économique de l'année 
En , l'organisme TEA (Themed Entertainment Association) assisté par Aecom Economics publient leur analyse globale du secteur des parcs d'attractions pour l'année 2011. Ce document, le The Global Attractions Attendance Report 2011, présente en détail plusieurs données clés de l'industrie mais également une série de classements des parcs les plus fréquentés, classés en catégorie. Cette analyse peut être considérée comme une référence du secteur.

Classement des 10 groupes les plus importants

Classement des 25 parcs d'attractions les plus visités dans le monde 
Pour quantifier l'évolution du marché mondial, TEA/AECOM se base sur l'addition du nombre d'entrées (c'est-à-dire de la fréquentation) des 25 parcs d'attractions les plus visités, quelle que soit leur location. Pour 2011, ce total s'est élevé à 198.1 millions de visiteurs, en augmentation (de 4,8 %) par rapport à 2010.

Classement des 20 parcs d'attractions les plus visités en Amérique du Nord 
La plus forte progression de l'année revient pour une seconde année consécutive à Universal's Islands of Adventure avec 29,0 % de visiteurs supplémentaires, toujours lié à l'ouverture de la zone thématique The Wizarding World of Harry Potter.

Classement des 20 parcs d'attractions les plus visités en Europe 
La saison 2011 des parcs européens a repris une progression comparativement à l'année précédente avec 2,8 % de visiteurs sur l'ensemble des 20 meilleurs parcs européens et ce malgré un climat économique dans un esprit de récession.

Classement des 20 parcs d'attractions les plus visités en Asie

Attractions 
Ces listes sont non exhaustives.

Montagnes russes

Délocalisations

Nouveau thème

Nouveautés

Autres attractions 
{|class="wikitable sortable"
! Nom
! Type / Modèle
! Constructeur
! Parc
! Pays
|-
| A toda Máquina
|Rockin' Tug
|Zamperla
| Parque Warner Madrid
|
|-
| Abby Cadabby’s Rocking Wave
| Rockin' Tug
| Zamperla
| SeaWorld San Antonio
| 
|-
| Apfelflug
| Chaises volantes
| Zierer
| Familypark Neusiedlersee
| 
|-
| Atlantis Submarine Voyage
| Parcours scénique
| Mack Rides
| Legoland Windsor
| 
|-
| AtmosFear
| Tour de chute
| Intamin
| Liseberg
| 
|-
| Avatar Airbender
| Mega Disk'O
| Zamperla
| Pleasure Beach, Blackpool
| 
|-
| Barnstormer
| Screamin' Swing
| S&S Worldwide
| Dollywood
| 
|-
| Beast Bloody Journey
| Shoot the Chute 
| Golden Horse
| World Joyland
| 
|-
| Believix
| Parcours scénique suspendu
| Gosetto
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Big Bird’s Spinning Reef
| Mini grande roue
| 
| SeaWorld San Antonio
| 
|-
| Blå Tåget
| Parcours scénique
| Gosetto
| Gröna Lund
| 
|-
| Black Pearl
| Traum Boot
| Weber
| Lightwater Valley
| 
|-
| Bloemenmolen
| Manège avion
| Zierer
| Plopsaland
| 
|-
| BotiBoom
| Tasses
| Zamperla
| Minitalia Leolandia Park
| 
|-
| Bucanieri all'arrembaggio
| Carrousel
| Zamperla
| Minitalia Leolandia Park
| 
|-
| Buzzsaw Falls
| Shoot the Chute 
| Hopkins Rides
| Alabama Adventure
| 
|-
| Cinderella's Fairytale Hall
| Walkthrough 
| Walt Disney Imagineering
| Tokyo DisneySea
| 
|-
| CocoPiloto
| Monorail
| SFB Visa Group
| PortAventura Park
| 
|-
| Drakkar
| Rapids Ride 
| Intamin
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Elmo's Dolphin Dive
| Tour de chute junior
| 
| SeaWorld San Antonio
| 
|-
| El salto de Blas
| Tower
| Heege
| PortAventura Park
| 
|-
| Emergencias: Pato Lucas
| Fire Brigade 
| Zamperla
| Parque Warner Madrid
| 
|-
| Eretic
| Discovery
| Zamperla
| Festyland
| 
|-
| Fairy World Taxi Spin
| Manège avion
| 
| Pleasure Beach, Blackpool
| 
|-
| Fantasmic!
| Spectacle nocturne
| Walt Disney Imagineering, Walt Disney Feature Animation
| Tokyo DisneySea
| 
|-
| Flip der Grashüpfer
| Pony trekking
| Metallbau Emmeln
| Holiday Park
| 
|-
| Flumeride
| Bûches 
| Interlink
| Daftö Resort
| 
|-
| Fyren
| Tour de chute junior
| 
| Skara Sommarland
| 
|-
| Herr Frosch
| Jump Around
| Zamperla
| Holiday Park
| 
|-
| Huntik
| Parcours scénique interactif 4D
| Alterface Projects & 3DBA
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Holly's Fahrschule
| École de conduite
| 
| Holiday Park
| 
|-
| In-Mersus
| Cinéma 4-D
| nWave
| Pairi Daiza
| 
|-
| Jelajah
| Bûches 
| Interlink
| Trans Studio Bandung
| 
|-
| Jasmine's Flying Carpet
| Manège avion
| Walt Disney Imagineering
| Tokyo DisneySea
| 
|-
| Krinoline
| Pavillon Dansant
| Gerstlauer
| Walygator Parc
| 
|-
| L'Isola Volante
| Sky Shuttle 
| Vekoma
| Rainbow Magicland
| 
|-
| La Ferme Foldingue
| Barnyard 
| Zamperla
| Parc d'attractions Ange Michel
 |
|-
| La granja de Elmo
| Parcours en tracteurs
| SFB Visa Group
| PortAventura Park
| 
|-
| La Tornade
| Barnyard 
| Zamperla
| Fraispertuis-City
 |
|-
| La Tour Magique
| Magic Bikes
| Zamperla
| Jacquou Parc
| 
|-
| Le  Continent, le jeu
| Cinémaction
| Alterface
| Futuroscope
| 
|-
| Le Petit Prince
| Cinéma 4-D
| Simworx, Soft Audiovisuel et nWave
| Futuroscope
| 
|-
| Les Machines de Léonard
| Magic Bikes 
| Zamperla
| Futuroscope
| 
|-
| Los Bucaneros
| Splash Battle
| SBF Visa Group
| Isla Mágica
| 
|-
| Mäch Tower
| Tour de chute
| Moser's Rides
| Busch Gardens Williamsburg
| 
|-
| Madagascar: A Crate Adventure
| Barque scénique 
| Hafema
| Universal Studios Singapore
| 
|-
| Magic Fish
| Manège de Jet Skis
| Zierer
| PortAventura Park
| 
|-
| Maison Houdini
| Mad House 
| Vekoma
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Mariposas saltarinas
| Magic Bikes
| Zamperla
| PortAventura Park
| 
|-
| Mambo
| Music Express
| Mack Rides
| La Récré des 3 Curés
| 
|-
| Maus au Chocolat
| Parcours scénique interactif
| Alterface/ETF Ride Systems
| Phantasialand
| 
|-
| Majas Blumenturm
| Tour de chute junior
| Zierer
| Holiday Park
| 
|-
| Mega Tsunami
| Shoot the Chute 
| Intamin
| China Dinosaurs Park
| 
|-
| Merlin's Apprentice Ride
| Magic Bikes 
| Zamperla
| Legoland Discovery Centre Manchester
| 
|-
| Mickey's PhilharMagic
| Cinéma 4-D 
| Walt Disney Imagineering, Walt Disney Feature Animation
| Tokyo Disneyland
| 
|-
| Mystika'''
| Tour de chute 
| SBF Visa Group
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Oldy Cars'| Carrousel
| 
| Holiday Park
| 
|-
| Oldtimer-Convoy| Parcours de camions
| Zamperla
| Familypark Neusiedlersee
| 
|-
| Pariserhjulet| Grande roue 
|
| Tivoli Friheden
| 
|-
| Pharaoh's Reign| Splash Battle 
| 3DBA / Preston & Barbieri
| Story Land
| 
|-
| Phobia| Maison hantée 
| Mirabilandia
| Mirabilandia
| 
|-
| Pirate Swinger| Chaises volantes junior
| 
| Lightwater Valley
| 
|-
| Powder Kegs| Breakdance 4
| Huss Rides
| Lightwater Valley
| 
|-
| Rapids Ride Journey| Rapids Ride 
| Intamin
| Ocean Park Hong Kong
| 
|-
| Raveleijn| Complexe avec spectacle, restaurant,espaces pour événements et bureaux
| Efteling
| Efteling
| 
|-
| Rev-O-Lution| Mega Disk'O
| Zamperla
| Lake Compounce
| 
|-
| Rodeo| Breakdance
| Huss Rides
| Skara Sommarland
| 
|-
| Ronnie| Free style
| SBF Visa Group 
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Shockwave| Disk'O
| Zamperla
| Dreamworld
| 
|-
| Skull Rock| Regatta
| Zamperla
| Lightwater Valley
| 
|-
| SkyScreamer| Star Flyer
| Funtime
| Six Flags Discovery Kingdom
| 
|-
| SkyScreamer| Star Flyer
| Funtime
| Six Flags St. Louis
| 
|-
| Sling Shot| Sling Shot 
| Funtime
| Scream Zone à Luna Park (Coney Island)
| 
|-
| Slinky Dog Zig-Zag Spin| Music Express
| Intamin
| Hong Kong Disneyland
| 
|-
| SpongeBob's Splash Bash| Twist'n'Splash
| Mack Rides
| Pleasure Beach, Blackpool
| 
|-
| Storm Surge| Spinning Raft 
| WhiteWater West Industries
| Thorpe Park
| 
|-
| Südseewellen| Orbiter
| Anton Schwarzkopf
| Walygator Parc
| 
|-
| Swingboom| Kontiki
| Zierer
| Plopsaland
| 
|-
| Technicycle| Magic Bikes 
| Zamperla
| Legoland Discovery Centre Berlin
| 
|-
| The Flying Cutlass| Bateau à bascule
| Huss Rides
| Lightwater Valley
| 
|-
| The Little Mermaid: Ariel's Undersea Adventure| Parcours scénique
| Walt Disney Imagineering
| Disney California Adventure
| 
|-
| Tikal| Tour de chute junior
| Zierer
| Phantasialand
| 
|-
| Toy Soldier Parachute Drop| Paratower
| Intamin
| Hong Kong Disneyland
| 
|-
| Transformers: The Ride| Parcours scénique 4D
| Universal CreativeIndustrial Light & Magic
| Universal Studios Singapore
| 
|-
| Tren8 West| Train panoramique
| Zamperla
| Minitalia Leolandia Park
| 
|-
| Trinchetto| Bûches junior 
| Zamperla
| Minitalia Leolandia Park
| 
|-
| Twilight Zone| Walkthrough interactif
| 
| Chessington World of Adventures
| 
|-
| Valtoren| Tour de chute junior
| Zierer
| Plopsaland
| 
|-
| Vengeance| Théâtre 5 D
| Alterface
| London Dungeon
| 
|-
| Volo Da Vinci| Pedal Car 
| ETF Ride Systems
| Europa-Park
| 
|-
| Waterlelies| Demolition Derby
| Zamperla
| Plopsaland
| 
|-
| Wellenflug| Manège Chaises volantes 
| Zierer
| Phantasialand
| 
|-
| WindSeeker| Wind Seeker
| Mondial Rides
| Canada's Wonderland
| 
|-
| WindSeeker| Wind Seeker
| Mondial Rides
| Cedar Point
| 
|-
| WindSeeker| Wind Seeker
| Mondial Rides
| Kings Island
| 
|-
| WindSeeker| Wind Seeker
| Mondial Rides
| Knott's Berry Farm
| 
|-
| Yucatan| Shoot the Chute / Spillwater
| Intamin
| Rainbow Magicland
| 
|-
| Zenobio| Turbo Force 
| Zamperla
| Scream Zone à Luna Park (Coney Island)
| 
|}

 Hôtels 
 Drayton Manor Hotel - Drayton Manor
 Ocean Hotel - Ocean Park Hong Kong
 Fisherman's Wharf Hotel - Ocean Park Hong Kong
 Summit Hotel & Spa'' - Ocean Park Hong Kong

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 

Parcs de loisirs
Chronologie des parcs de loisirs